Xijiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xijiao (socken i Kina, Zhejiang), 
 Xijiao (socken i Kina, Jiangsu), 
 Xijiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar